Роберт Коусал (; 7 октября 1990, Вишков, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий чешского клуба «Пардубице». Воспитанник хоккейного клуба «Пардубице». Игрок сборной Чехии.

Биография 
Роберт Коусал родился 7 октября 1990 года в Вишкове, Чехия. Воспитанник хоккейного клуба «Пардубице». Выступал за юниорскую сборную Чехии. В чемпионате Чехии дебютировал в 2008 году.
В 2010 году вместе с «Пардубице» завоевал чемпионство Чехии, а спустя два года повторил достижение. В 2013 году подписал контракт с подольским «Витязем». В том же году был вызван во взрослую сборную Чехии на кубок Карьяла. В сезоне 2014/15 провел 54 матча, набрал 19 очков по системе гол плюс пас. В 2015 году перешёл в новокузнецкий «Металлург». После 6 лет игры за границей (за 4 клуба в КХЛ, швейцарской и шведской лигах) Роберт Коусал вернулся в родной «Пардубице», подписав контракт на 1 год.

Достижения 

 Чемпион Чехии 2010 и 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2011

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 
 Страница на sports.ru
 Статистика игрока
 Страница на sportbox.ru

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки ХК «Хрудим»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Брюнес»